Lewia är ett släkte av svampar. Lewia ingår i familjen Pleosporaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lewia